Luis Cabrera puede referirse a:
 Luis Cabrera   (1933-2011), actor peruano.
 Luis Cabrera de Córdoba (1559-1623), historiador español;
 Luis Cabrera Sánchez-Real (1911-1980), arquitecto español.
 Luis F. Cabrera Hernández (1956-), artista cubano;
 Luis Cabrera Lobato (1876–1954), político, escritor y abogado mexicano;
 Luis M. Cabrera Molina (1956-), futbolista argentino.
 Luis Cabrera Maurera (1994-), futbolista venezolano.
 Luis Cabrera Herrera (1955-), arzobispo ecuatoriano.
 Luis Cabrera Figueroa (1994-), futbolista chileno.